

Geografia
Regno Unito
 Bartley – villaggio dell'Inghilterra nell'Hampshire
Stati Uniti d'America
 Bartley – comune del Nebraska
 Bartley – CDP della Virginia Occidentale

Persone 
 Kyle Bartley – calciatore britannico
 William Bartley III – filosofo statunitense
 Mordecai Bartley – politico statunitense
 Thomas W. Bartley – politico statunitense